Би́блия может означать:
 Библия — каноническое собрание текстов, считающихся священными в иудаизме и христианстве.
 «Библия бедных» (1466) — библейские сцены и рассказы в изображениях.
  — средневековые частичные библейские переводы с комментариями нравоучительного характера.
  — средневековые частичные библейские переводы с латыни на французский язык: выдержки из Вульгаты с комментариями из «Церковной истории» Петра Едока.
 «Злая Библия»
Литература
 «Библия бедных» (2017) — книга-сборник писателя Евгения Бабушкина.

Кино
 «Библия» — художественный фильм режиссёра Джона Хьюстона о некоторых библейских преданиях (Италия, США; 1966).
 «Библия» — сериал из десяти эпизодов (США, 2013).

См. также 
 Переводы Библии